Каранти́н:

 Карантин — комплекс мер по изоляции очага заболевания.
 Карантин — часть порта для изоляции прибывших судов.
  — фортификационные укрепления в Одессе, расположенные на территории современного Парка Шевченко.
 Карантин — компонент антивирусной программы.
 Карантин растений — комплекс государственных мероприятий, позволяющих предупредить проникновение и распространение опасных вредителей, болезней и сорняков сельскохозяйственных культур.
 Карантин — посёлок, Приютненский район, Калмыкия, Россия
 «Карантин» — научно-фантастическое произведение Грега Игана.
 «» — название нескольких фильмов.
 Карантинные инфекции — группа особо опасных инфекций.